Donna con ventaglio – quadro di Pierre-Auguste Renoir del 1880
 Donna con ventaglio – quadro di Pablo Picasso del 1908
 Donna con ventaglio – quadro di Pablo Picasso del 1909